1630 Milet – asteroide della fascia principale

Persone 
 Milet – cantante giapponese
 Éric Milet – fotografo e scrittore francese 
 Félix Optat Milet – ceramista francese 
 Yves Milet-Desfougères – pittore ed incisore francese 
 Louis Marie de Milet de Mureau – generale e politico francese